Louka kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Louka (okres Blansko)
 Louka (okres Hodonín)
 Louka u Litvínova in het district Most